Ibertsberger:
Andreas Ibertsberger
Robert Ibertsberger